John Yule ist der Name folgender Personen:

* John Yule (Politiker, 1812) (1812–1886), kanadischer Politiker
 John Yule (Politiker, 1833) (1833–1888?), US-amerikanischer Politiker schottischer Herkunft
 John Yule (Schauspieler), Schauspieler